Схарбек (, ) — одна из 19 коммун Брюссельского столичного региона в Бельгии.

История и география 

С площадью в 8 км² и численностью населения в 131 548 человек на 1 января 2020 года Схарбек является второй по величине коммуной Большого Брюсселя. Расположен к северу от центральной части города и граничит с коммунами Брюссель, Сен-Жосс-тен-Ноде, Эвер, Волюве-Сен-Ламбер и Волюве-Сен-Пьер.

В прошлом Схарбек был известен прежде всего особым сортом выращиваемой здесь вишни, который бельгийские пивовары использовали для приготовления пива сорта крик.

Достопримечательности 
Центральной осью, пересекающей район Схарбек, является улица Руаяль-Сент-Мари, переходящая в авеню принцессы Елизаветы, упирающейся в вокзал Схарбек. Примерно на середине этой оси находятся такие архитектурные памятники, как Ратуша Схарбека, Церковь Святой Марии и собор Нотр-Дам. В Схарбеке сохранился также квартал, спроектированный в стиле модерн бельгийским архитектором Виктором Орта. Интересен также парк Иосафат, разбитый здесь в 1904 году английский сад с небольшим зоопарком, стадионом, лужайками для игр и установленными здесь в большом количестве статуями мастеров различных эпох. От этого парка открывается вид на Брюссель.

В целом же район застроен жилыми домами блочного типа. Схарбек известен тем, что здесь процентная составляющая турецкого населения наиболее высокая среди всех крупных западноевропейских городов. Сравнительно высока также доля фламандского населения.

Известные уроженцы и жители 

 Алиса из Схарбека (1225—1250) — святая Римско-Католической Церкви.
 Рене Блик (1910—1945) — бельгийский поэт.
 Жан Вергас (1834—1896) — бельгийский живописец, одна из центральных улиц, прилегающих к ратуше названа его именем
 Жак Брель (1929—1978) — бельгийский поэт, бард, актёр и режиссёр.
 Гиель, Эмануэль (1834—1899) — бельгийский поэт.
  (род. 1952) — бельгийский поэт и певец.
 Махинур Оздемир (р.1982) — первый бельгийский парламентарий, носящий хиджаб.
 Анри Прива-Ливемон (Henri Privat-Livemont, 1861—1936) — бельгийский художник и плакатист, иллюстратор эпохи модерна.
 Жорж Экхоуд (1854—1927) — бельгийский писатель.

Города-партнёры 
  Хуффализ
  Эль-Хосейма
  Бейоглу
  Викову-де-Сус
  Квебек
  Аньян
  Дардания
  Прерия-Виллидж

Галерея 

Коммуны Брюсселя